Одиночки (, или ) — название нескольких фильмов:

 Одиночки — американский фильм 1992 года.
 Одиночки — чешский фильм 2000 года.
 Одиночки — израильский фильм 2009 года.

См. также 
 Singles